Konrad Motor (ur. 22 sierpnia 1993 w Zakopanem) − polski biegacz narciarski, zawodnik klubu AZS-AWF Katowice.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Konrad Motor pojawił się 9 stycznia 2010 roku podczas zawodów Slavic Cup w Szczyrbskim Jeziorze w sprincie stylem dowolnym, gdzie zajął 22. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 9 marca 2013 roku, podczas zawodów w Lahti w sprincie stylem dowolnym, gdzie zajął 61. miejsce. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobył.
W 2017 po problemach zdrowotnych zdecydował się zakończyć przygodę ze sportem

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej Slavic Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993
Biegacze narciarscy AZS-AWF Katowice
Ludzie urodzeni w Zakopanem